Schlosskapelle bezeichnet

 eine Kapelle in einer Schlossanlage, siehe Burgkapelle

Bauwerke namens Schlosskapelle:

Deutschland
 Schlosskapelle (Aschaffenburg)
 Schlosskapelle (Bad Grönenbach)
 Schlosskapelle (Düsseldorf)
 Schlosskapelle (Dresden)
 Schlosskapelle Torgau
Frankreich:
 Schlosskapelle (Versailles)
Niederlande:
 Slotkapel (Egmond)

Siehe auch: